Het European Open handbal voor mannen of het "Onofficiële Jeugd Handbal Kampioenschap", is een toernooi dat georganiseerd wordt door de Europese Handbalfederatie en de Zweedse handbal federatie. Het toernooi vindt om de twee jaar plaats in Göteborg, Zweden. Het is een competitie voor heren onder de 19.

Edities

Medaillespiegel

Zie ook
European Open handbal vrouwen

Externe links
Partillecup.com